

Mayenne – dipartimento
Mayenne – comune
Mayenne – fiume
Arrondissement di Mayenne

Altro 
Signori di Mayenne